Грин, Майкл () или Грин, Майк ():
 Грин, Майкл (род. 1970) — ямайский спринтер, специализировавшийся в беге на 100 метров.
 Грин, Майкл — американский автор комиксов, сценарист кино и телевидения.
 Грин, Майкл (род. 1946) — британский физик-теоретик, один из создателей теории струн и суперструн.
 Грин, Майкл (род. 1954) — британский, барбадосский и сент-люсийский яхтсмен.
 Грин, Майк (род. 1951) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в АБА и НБА.
 Грин, Майк (род. 1985) — американский профессиональный баскетболист, выступающий в Европе.
 Грин, Майк (род. 1961) — игрок в американский футбол, выступавший в НФЛ на позиции лайнбекера.
 Грин, Майк (род. 1976) — игрок в американский футбол, выступавший в НФЛ на позиции раннинбека.
 Грин, Майк (род. 1976) — игрок в американский футбол, выступавший в НФЛ на позиции сэйфти и корнербека.
 Грин, Майк (род. 1979) — канадский профессиональный хоккеист, выступавший в НХЛ.
 Грин, Майк (род. 1985) — канадский профессиональный хоккеист, выступающий в НХЛ.